Uebigau bezeichnet:

 Uebigau, Ortsteil der Stadt Uebigau-Wahrenbrück im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Uebigau-Wahrenbrück, Stadt im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Uebigau (Großenhain), Ortsteil der Stadt Großenhain im Landkreis Meißen in Sachsen
 Uebigau (Neschwitz), Ortsteil der Gemeinde Neschwitz im Landkreis Bautzen in Sachsen

Siehe auch:
 Übigau